Označení USS Arizona nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Arizona (1858), nákladní a osobní parník sloužící v občanské válce v letech 1859–1865
 USS Neshaminy (1865), nedokončená parní fregata nezařazená do služby, v roce 1869 krátce nesoucí jméno USS Arizona
 USS Arizona  (BB-39), bitevní loď třídy Pennsylvania, sloužící od roku 1916 a v roce 1941 potopená při útoku na Pearl Harbor